Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2020 bij de mannen voor de 119e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 27 september tot en met 11 oktober. Door de coronapandemie werd het toernooi van mei en juni verplaatst naar september en oktober.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (PDF)
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2020